Kratine est un toponyme qui peut désigner :
Kratine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Kratine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.